Los Guayos peut désigner :

Toponymes

Los Guayos : l'une des 14 municipalité de l'État de Carabobo ;
 Los Guayos : chef-lieu de la municipalité de Los Guayos dans l'État de Carabobo ;
 Los Guayos : l'unique paroisse civile de la municipalité de Los Guayos dans l'État de Carabobo.

Homonymie de toponyme